Jound al-Cham (Liban) ;
 Jound al-Cham (Palestine) ;
 Jound al-Cham (Syrie).